2 miejscowości w Estonii:
 Orajõe – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Häädemeeste.
 Orajõe – wieś w prowincji Põlva, w gminie Põlva.